La Coppa di Kenya, ufficialmente FKF President's Cup, è una competizione calcistica keniota istituita nel 1956.

Nel corso della storia la competizione ha assunto nomi diversi.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Note

Kenya
Competizioni calcistiche keniote